Till – altro termine per indicare la tillite, un tipo di roccia
Till – variante de nome proprio di persona tedesco Tilo
Till – fiume che scorre nel Northumberland, affluente del Tweed
Till – film diretto da Chinonye Chukwu (2022)
Till, ragazzo di periferia – serie televisiva tedesca
Emmett Till – ragazzo statunitense vittima di un caso di cronaca nera
Darren Till – lottatore di arti marziali miste britannico